Renault R.S.17 — болід Формули-1 розроблений командою Renault Sport F1 Team для участі в сезоні  року, для Ніко Гюлькенберга і Джоліона Палмера..

Результити 

Примітки
 ° — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Примітки 

Боліди Формули-1 сезону 2017
Перегонові автомобілі
Боліди Renault Формули-1